Тир може да се отнася за:
 Тир – град в Ливан;
 Тир (район) – район в Ливан;
 Тир (бог) – древногермански бог;
 Тир (Армения) – древноарменски бог на писмеността
 Тир (месец) — месец от иранския календар;
 ТИР или TIR ( – международен пътен транзит):
 Митническа конвенция за международен превоз на стоки с използване на ТИР карнети;
 ТИР камион – камион за международни товарни превози с ТИР карнети.